Ільченко Наталя Олександрівна (2 листопада 1944 — 3 грудня 2022) — українська редакторка й сценаристка.

Народилася 2 листопада 1944 р. в родині письменника О. Є. Ільченка. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працює на «Укркінохроніці».

Померла 3 грудня 2022 року у 78-річному віці.

Фільмографія 

Брала участь у створенні фільмів:

 «Радянська Україна на старті п'ятирічки» (1986, дикт. текст),
 «Передові методи організації праці оптової бази» (1987, авт. сцен.),
 «Звільнення Радянської України від німецько-фашистських загарбників» (1987, дикт. текст),
 «Громадське харчування на рельси індустріалізації» (1988, авт. сцен.),
 «Квітка Основ'яненко» (1988, авт. сцен.),
 «Гірка правда Чорнобиля» (1993, авт. сцен.),
 «Харе Крішна» (1993, авт. сцен.),
 «Підсумовуючи мовчання» (1993, авт. сцен.) та ін.

В 1994—1998 рр. на освітньому каналі ТБ зробила ряд передач про українських режисерів-документалістів:

 Володимира Шевченка,
 Георгійя Шкляревського,
 Василя Сичевського тощо.

Член Національної спілки кінематографістів України.

Примітки

Посилання 

Українські сценаристи
Випускники філологічного факультету Київського університету
Члени Національної спілки кінематографістів України